Andrzej Fredro (wojewoda podolski)
 Andrzej Fredro (wojewoda ruski) (zm. 1496)
 Andrzej Fredro (dyplomata)
 Andrzej Fredro (starosta ujski) (ok. XVI w.) 
 Andrzej Fredro (zm. po 1591) – wojski samborski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Andrzej Maksymilian Fredro (ok. 1620–1679) – dworzanin królewski, kasztelan lwowski, starosta krośnieński, wojewoda podolski, senator, poseł, marszałek sejmu, filozof, pisarz 
 Andrzej Maksymian Fredro (powstaniec) (1827-1851)
 Andrzej Maksymilian Fredro (1859–1898) – hrabia herbu Bończa